Miguel Ángel Guerra puede referirse a:

 Miguel Ángel Guerra, piloto de automovilismo argentino;
 Miguel Ángel Guerra, cantante hondureño.